Собя́нино  — упразднённый посёлок в Свердловской области.

География 
Посёлок располагался в 32 км по прямой к северо-северо-востоку от Ивделя, на правом берегу реки Лозьва — на 12 километров ниже по течению посёлка Шипичный и в 5 километрах выше по течению от посёлка Пристань.

История 
Посёлок впервые упоминается в 1930-х годах, хотя, возможно, возник раньше. Собянины — кержацкая фамилия, до революции представители рода Собяниных заселяли западные предгорья Урала, а после начала раскулачивания и коллективизации стали переселяться на восток от Уральского хребта, бежав через перевал Дятлова в районы, где ещё не была установлена советская власть (сейчас это территории Ивдельского городского округа Свердловской области и Берёзовского района ХМАО). Часто названия населённых пунктов присваивались в соответствии с фамилиями людей, их обживающих. Фамилия Собянин до сих пор распространена в этих краях.

28 мая 1943 года в результате разукрупнения Ивдельского сельсовета были образованы три новых сельсовета, в том числе Собянинский. В феврале — марте 1946 года Указами Президиума Верховного Совета РСФСР Ивдельский район был ликвидирован, а входящий в него Собянинский сельсовет был подчинён Ивдельскому горсовету. 29 мая 1958 года решением Свердловского облисполкома №351 Собянинский сельсовет преобразован в поселковый совет с центром в рабочем посёлке Северный. Посёлок Собянино был передан в административно-территориальное подчинение Северного поссовета.

Посёлок Собянино был упразднён на основании решения Свердловского облисполкома №1099 от 30 декабря 1976 года как прекративший существование в связи с отсутствием населения.

Современность 
В настоящее время на территории бывшего посёлка находится так называемое урочище Собянино, представляющее из себя покосы.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Ивдельского городского округа
Населённые пункты, упразднённые в 1976 году